Filipuccio ist der Familienname folgender Personen:

 Foschino di Filipuccio, san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1342/1343
 Memmo di Filipuccio († nach 1285), italienischer Maler